Unduloribatidae är en familj av kvalster. Unduloribatidae ingår i överfamiljen Unduloribatoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Unduloribatidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Unduloribatidae